McMinnville (Oregon)
McMinnville (Tennessee)